Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2022/23) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 2 września 2022 roku, z zachowaniem następujących reguł:
 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 2 lutego 2023 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 2001 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A

Trener:  Alfred Schreuder (ur. 2 listopada 1972)

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)

Trener:  Luciano Spalletti (ur. 7 marca 1959)

Trener:  Giovanni van Bronckhorst (ur. 5 lutego 1975)

Grupa B

Trener:  Sérgio Conceição (ur. 15 listopada 1974)

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

Trener:  Gerardo Seoane (ur. 30 października 1978) – zwolniony po 3 kolejce Xabi Alonso (ur. 25 listopada 1981) – zatrudniony przed 4 kolejką

Trener:  Carl Hoefkens (ur. 6 października 1978) – zwolniony po fazie grupowej Scott Parker (ur. 13 października 1980) – zatrudniony przed fazą pucharową

Grupa C

Trener:  Julian Nagelsmann (ur. 23 lipca 1987)

Trener:  Xavi (ur. 25 stycznia 1980)

Trener:  Simone Inzaghi (ur. 5 kwietnia 1976)

Trener:  Michal Bílek (ur. 13 kwietnia 1965)

Grupa D

Trener:  Oliver Glasner (ur. 28 sierpnia 1974)

Trener:  Antonio Conte (ur. 31 lipca 1969)

Trener:  Rúben Amorim (ur. 27 stycznia 1985)

Trener:  Igor Tudor (ur. 16 kwietnia 1978)

Grupa E

Trener:  Stefano Pioli (ur. 20 października 1965)

Trener:  Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973) – zwolniony po 1 kolejce Graham Potter (ur. 20 maja 1975) – zatrudniony przed 2 kolejką

Trener:  Matthias Jaissle (ur. 5 kwietnia 1988)

Trener:  Ante Čačić (ur. 29 września 1953)

Grupa F

Trener:  Carlo Ancelotti (ur. 10 czerwca 1959)

Trener:  Domenico Tedesco (ur. 12 września 1985) – zwolniony po 1 kolejce Marco Rose (ur. 11 września 1976) – zatrudniony przed 2 kolejką

Trener:  Igor Jovićević (ur. 30 listopada 1973)

Trener:  Ange Postecoglou (ur. 27 sierpnia 1965)

Grupa G

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)

Trener:  Julen Lopetegui (ur. 28 sierpnia 1966) – zwolniony po 3 kolejce Jorge Sampaoli (ur. 13 marca 1960) – zatrudniony przed 4 kolejką

Trener:  Edin Terzić (ur. 30 października 1982)

Trener:  Jess Thorup (ur. 21 lutego 1970) – zwolniony po 2 kolejce Jacob Neestrup (ur. 8 marca 1988) – zatrudniony przed 3 kolejką

Grupa H

Trener:  Christophe Galtier (ur. 28 sierpnia 1966)

Trener:  Massimiliano Allegri (ur. 11 sierpnia 1967)

Trener:  Roger Schmidt (ur. 13 marca 1967)

Trener:  Barak Bakhar (ur. 21 września 1979)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2022/2023)